Трка на 200 метара за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. Такмичење је одржано од 7. до 9. августа на Олимпијском стадиону. 

У финалу, Болт, трчао је у стази 7. и после само 50 метара престигао је свог земљака Вира из стазе 8. На излазу их кривине улазећи у равни део од 100 м Болт је своју предност у односу на друге такмичаре повечао на неколико метара, међутим, Блејк је почео да га стиже. Збо вођства које је направио у првих 120 метара, Болт је победио у времену 19,32. На тај начин, он је постао први човек у историји олимпијских игара да је два пута освојио „дабл дабл“ - победивши у обе трке на 100 и 200 метра. 2008. у Пекингу и 2012. у Лондону. Блејк је освојио сребрну медаљу, као и у финалу трке на 100 метара опет из Болта. Његово резултат је најбољи резултата свих времена, а да није освојио златну медаљу. Вир је завршио као трећи, што је први пут у историји било којег такмичења у међународној конкуренцији, да Јамајка оваја сва три прва места.

Земље учеснице 
Учествовало је 55 такмичара, из 41 земље.

  (1)
  (2)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (3)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

Систем такмичења 
Такмичње у овој дисциплини одржавало се три дана.  Првог дана у квалификацијама су учествовали сви такмичари који су постигли квалификационе норме. Такмичари су били подељени у 7. група, а најбољих 24 ће се пласирати у полуфинале од, којих 8 иде у финале.

Рекорди пре почетка такмичења 
{| border = "1" Cellpadding = "2"
|-
| !  style="text-align:left; background:#def;"|Светски рекорд
|19,19
|Јусејн Болт
|Берлин, Немачка
| 20. август 2009.
|-
| !  style="text-align:left; background:#efd;"|Олимпијски рекорд
|19,30
|Јусејн Болт
|Пекинг, Кина
|20. август 2008.
|-
|Најбољи резултат сезоне
|9,75
|Јохан Блејк
|Кингстон, Јамајка
| 1. јул 2012
|}

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 Квалификације 
У полуфинале су се пласирала прва тројица из сваке од 7 квалификационих група (КВ) и тројица према постигнутом резултату (кв) 

 Полуфинале 
За финале су се квалификовала прва двојица из сваке од 3 полуфиналне групе (КВ) и двојица према постигнутом резултасту (кв''')

Финале 
Ветар: +0,4 м/с

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати атлетике на ЛОИ 2012 на сајту ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Трка на 200 метара на Летњим олимпијским играма